Seinfeld ist der Familienname der folgenden Personen:
 Evan Seinfeld (* 1967), US-amerikanischer Bassist und Gründer der Band Biohazard
 Jerry Seinfeld (* 1954), US-amerikanischer Stand-up Comedian, Schauspieler und Autor
 Jessica Seinfeld (* 1971), US-amerikanische Autorin 
 Joachim Seinfeld (* 1962), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Seinfeld, US-amerikanische Sitcom
 Seinfeld/Episodenliste